Оте́й () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 125 км на південний захід від Парижа, 50 км на захід від Орлеана, 55 км на південь від Шартра.

Історія 

1 січня 2017 року Отей, Шарре, Клуа-сюр-ле-Луар, Дуї, Ла-Ферте-Вільней, Ле-Ме, Монтіньї-ле-Ганнелон, Ромії-сюр-Егр i Сен-Ілер-сюр-Іерр було об'єднано в новий муніципалітет Клуа-ле-Труа-Рив'єр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 90 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 220,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Отей на сайті французького Національного інституту географії
 Отей на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Отей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер і Луар